Condado de Hillsborough é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Hillsborough (Flórida)
 Condado de Hillsborough (Nova Hampshire)

Desambiguações de topônimos